ZF, Zf eller zf kan syfta på: 

 ZF AG – företag inom ZF-koncernen
 ZF – ett begrepp inom mängdlära, se Zermelo-Fraenkels mängdteori